Сульфид рутения(IV) — неорганическое соединение, 
соль металла рутения и сероводородной кислоты с формулой RuS,
серо-чёрные кристаллы,
не растворимые в воде.

Получение 
 В природе встречается минерал лаурит — RuS с примесями осмия, родия, иридия и железа.

 Нагревание смеси порошкообразных серы и  рутения в инертной атмосфере:

 Пропускание сероводорода через раствор соли рутения(IV):

Физические свойства 
Сульфид рутения(IV) образует серо-чёрные кристаллы 
кубической сингонии,
пространственная группа P a3,
параметры ячейки a = 0,560 нм, Z = 4.

Не растворяется в воде.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

Литература 
 
 
 
 

рутения
Соединения рутения по алфавиту
Соли рутения